Mangasarian ist der Familienname folgender Personen:

 M. M. Mangasarian (1859–1943), armenisch-US-amerikanischer Philosoph
 Olvi Mangasarian (1934–2020), US-amerikanischer Mathematiker